Saint-Pierre-du-Mont (Calvados)
Saint-Pierre-du-Mont (Landes)
Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre)